A 2014-es Monte Carlo-rali (hivatalosan: 82ème Rallye Automobile Monte-Carlo) volt a 2014-es rali-világbajnokság első versenye. Január 16. és 18. között került megrendezésre, egy szakasz törlése miatt 14 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 383,88 kilométert tett ki. A 68 indulóból 40 ért célba.

Szakaszok

Szuperspeciál (Power Stage)

Végeredmény 

Megjegyzés
WRC - Bejegyzett gyártók, jogosultak konstruktőri pontokra
WRC - Nincsenek bejegyezve gyártóként, ezért nem jogosultak konstruktőri pontokra

Külső hivatkozások 
A verseny hivatalos honlapja
Eredmények az ewrc-results.com honlapon

Monte Carlo
Autóversenyzés Monacóban